Землянский — название нескольких населённых пунктов:

 Землянский — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Землянский — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области.

Персоналии 
 Землянский, Виктор Александрович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет, специалист по бегу на средние дистанции.
 Землянский, Владимир Васильевич (1906—1942) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Землянский, Григорий Фёдорович (1910—1941) — советский капитан-пограничник, закрывший в бою под Пенингой своим телом пулемёт противника.
 Землянский, Михаил Александрович (Митрофан; 1863—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Елецкий, викарий Орловской епархии, духовный писатель.
 Землянский, Сергей Юрьевич (род. 1980) — российский режиссёр-хореограф.

Двойные фамилии

См. также 
 Землянский переулок
 Землянский район
 Землянский уезд